Handbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel.

Mannen

Voorronde

Groep A

Eindstand

Groep B

Eindstand

Finales: 5e t/m 12e plaats

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Vrouwen

Voorronde

Groep A

Groep B

Finales: 5e t/m 8e plaats

Finales: 1e t/m 4e plaats

Eindrangschikking

Medaillespiegel 

Handbal
1988
Olympische Zomerspelen